Услу́га — результат (как правило, нематериальный), по меньшей мере, одного действия, осуществлённого при взаимодействии поставщика и потребителя.

Определения 
Услуга характеризуется неосязаемостью, несохраняемостью, непостоянством качества и неотделимостью от источника. Услуга может восприниматься как:
 Услуга — действия, направленные непосредственно на потребителя.
 Услуга — действие или деятельность, совершённые одним лицом (физическим или юридическим) в интересах другого лица.
 Услуга — блага, предоставляемые в форме деятельности.
 Услуга — кратковременное пользование материальным благом без права бессрочного владения им (аренда).
 Услуга — изменение свойств объектов без изменения их принадлежности лицу.
 Услуга — деятельность по производству продукта (материального или нематериального), осуществляемая по заказу клиента (потребителя), совместно с клиентом и за клиента, с передачей продукта клиенту с целью обмена.

Процесс оказания услуги 
Услуга включает в себя совместное с клиентом:
 проектирование продукта и процесса его создания (согласование заказа),
 создание (производство) продукта (исполнение заказа) и
 оценку (приёмку) продукта.

Виды услуг 
Предоставление (оказание) услуги может включать в себя следующие виды деятельности:
 деятельность, осуществлённую на поставленной потребителем материальной продукции (например, ремонт неисправного автомобиля);
 деятельность, осуществлённую на поставленной потребителем нематериальной продукции (например, составление заявления о доходах, необходимого для определения размера налога);
 предоставление нематериальной продукции (например, информации в смысле передачи знаний);
 создание благоприятных условий для потребителей (например, в гостиницах и ресторанах).

Услуги, оказываемые населению, по назначению подразделяются на материальные и социально-культурные:
 Материальная услуга — услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя услуг. Обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) потребительских свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, создание условий для потребления. В частности, к материальным услугам могут быть отнесены бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного питания, услуги транспорта и т. д.
 Социально-культурная услуга (нематериальная услуга) — услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя. Обеспечивает поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие личности, повышение профессионального мастерства. 

Услуги могут быть: частные или коммерческие, добровольные или вынужденные, платные или бесплатные, мгновенные или длительные, взаимные и анонимные, государственные и т. д.

Обобщающей категорией, которая включает в себя все виды коммерческих и некоммерческих услуг и составляет часть экономики, является сфера услуг.

Особенности сферы услуг в Российской Федерации 
В Российской Федерации — России оказание услуг регламентируется Гражданским кодексом, федеральным законом «О защите прав потребителей» и др. Процесс оказания и качество услуг в России регулируется «Законом о защите прав потребителей Российской Федерации». В Российской Федерации понятие услуги было определено в статье 2 федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995 N 157-ФЗ:
Услуги — предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.
Исходя из вышесказанного, например, услугами не является деятельность сотрудника организации по отношению к самой организации, так как их взаимоотношения регламентированы трудовым договором, должностной инструкцией и прочими документами.

В 2004 году 157-ФЗ утратил силу в связи с принятием Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ. В новом законе определения понятия услуги не даётся.«Налоговый кодекс РФ» вводит понятие услуги для целей налогообложения:
Услугой для целей налогообложения признаётся деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

Примеры услуг 
Риэлторские услуги  — услуги риэлтора, агента по недвижимости, направленные на удовлетворение потребностей клиента при совершении операций по распоряжению объектами недвижимости, а также создание у клиента при осуществлении операций с объектами недвижимости дополнительной выгоды (дополнительного дохода или дополнительного увеличения стоимости недвижимости как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде), получение которой было бы невозможно без участия риэлтора (агента по недвижимости) и использования им специальных профессиональных инструментов и навыков. При этом эффективность работы риэлтора (агента по недвижимости) оценивается величиной полученной клиентом выгоды, а его вознаграждение составляет лишь ее часть.
Юридические услуги — услуги юриста и адвоката во многих случаях являются жизненно важными, поэтому выбирать исполнителей для их предоставления следует с особой серьёзностью и ответственностью. Основные направления услуги юриста и адвоката:
 Комплексное юридическое обслуживание организаций различных форм собственности;
 Арбитраж — представление интересов организаций в арбитражных судах;
 Представление интересов компаний в судах различной инстанции;
 Профессиональное юридическое сопровождение сделок и договоров организаций;
 Услуги юридическим лицам, связанные с банкротством предприятий;
 Услуги профессиональных юристов по возврату и взысканию долгов;
 Представление интересов организаций при возникновении налоговых споров;
 Процессы, связанные с оформлением наследства;
 Услуги профессионального юриста при возникновении дорожно-транспортных происшествий (Юридическая помощь в ДТП);
 Услуги юриста и адвоката при возникновении жилищных споров;
 Услуги семейного адвоката;
 Предоставление услуг юриста и адвоката по уголовным делам;
 Обеспечение защиты прав потребителей.
 Бухгалтерские услуги необходимы как вновь открывшимся фирмам, так и уже действующим структурам, которым требуется наладить бухгалтерскую службу или проконтролировать работу штатного бухгалтера. Бухгалтерские услуги актуальны и в случае расширения бизнеса, так как в компании появляются новые работники, пересматриваются зарплаты и возникают сопутствующие расходы. Профессиональные бухгалтерские услуги являются фундаментом успешной коммерческой деятельности, обеспечивающим процветание бизнеса благодаря четкому контролю всех финансовых средств компании.
 Услуги по оказанию психологической помощи.
IT-услуги (Ай-Ти услуги, ИТ-услуги; в том числе ИТ-консалтинг) — услуги, связанные с оказанием помощи в освоении компьютерной грамотности пользователей, обучению их новым программным продуктам. Так же в перечень услуг входят и услуги по установке, обновлению и сопровождению программных продуктов и компьютерной техники.
 Информационные услуги и др.

См. также 

 Сфера услуг
 Медвежья услуга
 Государственная услуга

Примечания

Литература 
 Сфера обслуживания при социализме, под ред. Е. И. Капустина, , 1968;
 Марксистско-ленинская теория стоимости, М., 1971; США: сфера услуг в экономике, М., 1971;
 Солодков М. В., Крылов Л. С. Методология исследования производительного труда при капитализме, М., 1974.

Ссылки 

 

Сфера услуг
Экономические термины